Юськасы — название населённых пунктов в Чувашии, Россия:

 Юськасы — деревня в Красноармейском районе.
 Юськасы — село в Моргаушском районе.
 Юськасы — деревня в Цивильском районе.